Die Horen ist der Name folgender Literaturzeitschriften:
 Die Horen (Schiller) (1795–1797), gegründet von Friedrich Schiller
 Die Horen (Elster) (1925–1930), ein Projekt des Hanns Martin Elster
 Die Horen (1903), existierte 1903–1904 in Wien, Hg. war Hugo Schoeppl
 die horen (seit 1955), gegründet von Kurt Morawietz

Siehe auch:
 Horen